Kabinett de Geer steht für folgende Regierungen der Niederlande:

 Kabinett de Geer I (1926 bis 1929)
 Kabinett de Geer II (1939 bis 1940)

Siehe auch:
 Regierung De Geer